Рух — поняття, що різних сферах може мати такі значення:

Астрономія, математика, фізика 
 Броунівський рух — схематичне зображення переміщень частинки при випадкових блуканнях
 Власний рух (світила) — кутове зміщення видимого розташування на небесній сфері
 Поступальний рух — рух, при якому всі точки тіла або системи матеріальних точок переміщуються паралельними траєкторіями
 Рух у просторі — перетворення, при якому зберігається відстань між будь-якою парою точок рухомого об'єкта

Суспільство, політика 
 Антифашистський рух — масовий рух, спрямований проти відкритої терористичної диктатури буржуазії — фашизму
 Дисидентський рух — рух, учасники якого в СРСР виступали за демократизацію суспільства, дотримання прав і свобод людини
 Махновський рух — збройна боротьба українських повстанських селянсько-анархістських формувань у 1918–1921 роках під час Громадянської війни.
 Народний рух України — політична партія в Україні 
 Національно-визвольний рух
 Пагвоський рух учених — рух вчених, які виступають за мир, роззброєння
 Піонерський рух
 Робітничий рух (labour movement) — широкий термін, що означає соціальний рух, який представляє робітничий клас
 Рух неприєднання — міжнародне об'єднання країн світу, що визнають неприєднання до воєнних союзів великих держав одним з основних принципів міжнародної політики
 Рух Опору (Резистанс) — поняття, що увійшло в політичну літературу під час Другої світової війни
 Стаханівський рух
 Російський нігілістичний рух

Релігія 
 Харизматичний рух — рух всередині християнства, в основному серед протестантських громад.

Транспорт 
 Дорожній рух
 Учасник дорожнього руху
 Рух транспорту по мосту Лідс

Спорт 
 Рух (Хожув) (Ruch Chorzów) — професіональний польський футбольний клуб з міста Хожув
 Рух (Здзешовіце) — професіональний польський футбольний клуб з міста Здзешовіце
 Рух (Львів) — професіональний український футбольний клуб з міста Львів
 Рух (Берестя) (Рух Брэст) — професіональний білоруський (у 1930-ті роки — польський) футбольний клуб з міста Берестя
 Рух (стадіон) — центральний стадіон Івано-Франківська

Інше 
 Рух (видавництво) — українське кооперативне видавництво, засноване 1917 у місті Вовчі й перенесене у грудні 1921 до Харкова
 Полтавський український драматичний театр «Рух»